El término kali yuga puede referirse a:

 El kali iugá, período en que vive la humanidad desde el año 3102 a. C. (según las escrituras sagradas hinduistas).
 La Kali Yuga, arma de un personaje de Soulcalibur III.